Viva l'Algérie peut désigner :
 One, two, three, viva l'Algérie !, le slogan scandé par les supporters de l'équipe nationale algérienne de football.
 le film algérien Viva Laldjérie.
Homonymie